Риния — остров в Эгейском море
 Риния () — род вымерших растений, см. риниофиты